Dylann Roof – criminale statunitense
 Gene Roof – giocatore di baseball statunitense
 Phil Roof – giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate 
 The Roof